La Serie A1 2017-18 è stata l'87º edizione del campionato italiano di massima divisione della pallacanestro femminile. Il torneo è iniziato il 30 settembre 2017 e si è concluso il 27 maggio 2018 con lo spareggio interserie promozione/retrocessione.
Il titolo di campione d'Italia è andato per la nona volta nella storia alla Famila Schio che ha sconfitto nella serie della finale scudetto la Passalacqua Ragusa.

Regolamento 
Secondo le Disposizioni Organizzative Annuali emanate dalla FIP il campionato di Serie A1 è strutturato come segue.

La prima fase, denominata Fase di Qualificazione o Regular Season, è composta da un girone all'italiana di 10 squadre con gare di andata e ritorno; la prima giornata stabilita in calendario viene disputata in una sede unica  (presso il PalaMinardi di Ragusa) per tutte le squadre, con la partita di ritorno disputata poi sul campo della perdente.

Al termine di questa prima fase, le squadre si affronteranno in una Challenge Round una Fase a orologio di quattro giornate.
Dopodiché le prime otto classificate disputeranno i play off per il titolo. Le ultime 2 faranno un turno di play out al meglio delle 3 su 5 partite. La vincente del play out si salva mentre la perdente disputerà uno spareggio secco a casa della 3ª di Serie A2. 

La 1ª e la 2ª di Serie A2 saranno promosse direttamente ed il numero di squadre per la stagione successiva tornerà dodici.

Squadre partecipanti 
Nella stagione precedente è retrocessa in Serie A2 la Cestistica Spezzina. Il suo posto è stato preso dalla Progresso Bologna, vincitrice dei play-off di Serie A2, che ha tuttavia rinunciato. La Pallacanestro Umbertide, che ha rinunciato ad iscriversi al torneo, si è auto retrocessa in Serie A2.

Stagione regolare

Classifica 

Legenda:
      Campione d'Italia.
      Ammesse alle fase a orologio.
  Vincitrice del campionato italiano
  Vincitrice della Supercoppa italiana 2017
  Vincitrice della Coppa Italia 2018

Note:
Due punti a vittoria, zero a sconfitta.

Risultati

Calendario 
Pubblicato il 25 luglio 2017.

Seconda fase 
La Round of Challenges si articola in quattro giornate supplementari che si aggiungono alla stagione regolare.

Classifica 

Legenda:
      Campione d'Italia.
      Ammesse ai play-off scudetto.
      Ammesse ai play-out.
  Vincitrice del campionato italiano
  Vincitrice della Supercoppa italiana 2017
  Vincitrice della Coppa Italia 2018

Note:
Due punti a vittoria, zero a sconfitta.

Risultati

Calendario

Play-Out 
Vengono disputati tra la nona e la decima classificata in una serie che si disputa al meglio delle cinque gare: la prima, la seconda e l'eventuale quinta partita si giocano in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classificata al termine della fase e orologio, la terza e l'eventuale quarta a si giocano in casa della squadra peggio classificata.

Vigarano - Battipaglia

Play-off 
Vengono disputati tra le prime otto classificate. I quarti di finale si giocano al meglio delle 3 gare; le semifinali e la finale si disputano al meglio delle 5 gare: la prima, la seconda e l'eventuale quinta partita si giocano in casa della squadra meglio piazzata nella fase e orologio, la terza e l'eventuale quarta a si giocano in casa della squadra peggio classificata.

Tabellone

Quarti di finale

Schio - Broni

Napoli - Lucca

Venezia - Torino

Ragusa - San Martino di Lupari

Semifinali

Schio - Napoli

Venezia - Ragusa

Finale 
Date e orari della serie.

Schio - Ragusa

Spareggio Retrocessione/Promozione 
Si è disputata il 27 maggio 2018 tra la vincente dei play-off della Serie A2 e la perdente dei play-out.

Verdetti 
 Campione d'Italia:  Famila Wüber Schio.
Formazione: Isabelle Yacoubou, Giulia Gatti, Endéné Miyem, Marzia Tagliamento, Jolene Anderson, Raffaella Masciadri, Eva Lisec, Žofia Hruščáková, Cecilia Zandalasini, Giulia Vaidanis, Monique Ngo Ndjock, Kathrin Ress, Francesca Dotto, Laura Macchi. Allenatore: Pierre Vincent
 Retrocessa in Serie A2: -
 Vincitrice Coppa Italia: : Famila Wüber Schio.
 Vincitrice Supercoppa:  Famila Wüber Schio.

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia 2018 (pallacanestro femminile)

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
2017 A1